Национальный фонд охраны природы () — общественная некоммерческая организация в Непале, работающая в сфере охраны природы и сохранения культурного наследия.

Фонд был создан в 1982 году и первоначально назывался «Фонд охраны природы имени короля Махендры» ().

Проекты, реализованные Национальным фондом охраны природы 
 Национальный парк Аннапурны
 
 
 Центр сохранения биологических видов
 
 
 
 Центральный зоопарк

Примечания 

Организации Непала
Экологические организации